Дана стаття містить перелік ортонормованих сферичних гармонік, записаних у фазі Кондона-Шортлі до порядку  (дана фаза впливає на знак «+» чи «-» у виразі для сферичної гармоніки). Формули наводяться як у в сферичній системі координат  так і в декартових координатах , та , де . Використовується наступний зв'язок між компонентами  і  сферичної системи координат та декартовими координатами:Сферичні гармоніки представляють собою власні коливання тривимірного сферичного об'єму (кулі).

Комплекснозначні сферичні гармоніки 
Для  див. також

ℓ = 0

ℓ = 1

ℓ = 2

ℓ = 3

ℓ = 4

ℓ = 5

ℓ = 6

ℓ = 7

ℓ = 8

ℓ = 9

ℓ = 10

Візуалізація комплекснозначних сферичних гармонік

2D карти полярних/азимутальних кутів 
Нижче комплекснозначні сферичні гармоніки представлені на 2D графіках з азимутальним кутом, , по горизонтальній осі та полярним кутом, , відкладеним по вертикальній осі. Насиченість кольору в будь-якій точці відповідає амплітуді сферичної гармоніки, а сам колір представляє собою фазу.

На сфері 
Нижче комплексні сферичні гармоніки представлені у вигляді двовимірної карти на сфері. Величина сферичної гармоніки при певних полярних і азимутальних кутах представлена насиченістю кольору в цій точці, а фаза представлена кольором у цій точці.

Графіки на сфері з амплітудою гармоніки як відстанню від центру сфери 
Нижче на графіках амплітуді сферичної гармоніки під конкретним полярним і азимутальним кутами відповідає відстань від центру умовної сфери (радіус), а фазі гармоніки відповідає колір у цій точці.

Дійсні сферичні гармоніки 
Для кожної дійсної сферичної гармоніки також наведено відповідний атомний орбітальний символ (s, p, d, f).

Для ℓ = 0, …, 3 див. також

ℓ = 0

ℓ = 1

ℓ = 2

ℓ = 3

ℓ = 4

Візуалізація дійсних сферичних гармонік

2D карти полярних/азимутальних кутів 
Нижче дійснозначні сферичні гармоніки представлені на 2D графіках з азимутальним кутом, , на горизонтальній осі та полярному куті, , на вертикальній осі. Насиченість кольору в будь-якій точці відповідає значенню амплітуди сферичної гармоніки, а сам колір — фазі.

Графіки на сфері 
Нижче дійсні сферичні гармоніки зображені на сфері. Амплітуді сферичної гармоніки при певних полярних і азимутальних кутах відповідає насиченість кольору в цій точці, а фаза — кольору у цій точці.

Графіки на сфері з амплітудою як радіусом 
Нижче дійсні сферичні гармоніки зображені на сфері, причому амплітуді сферичної гармоніки під конкретним полярним і азимутальним кутами відповідає відстань від центру умовної сфери, а фаза зображена кольором у цій точці.

Графіки на сфері з амплітудою як висотою на поверхні сфери 
Нижче дійсні сферичні гармоніки представлені на сфері, де амплітуді сферичної гармоніки (величині і знаку) під певним полярним і азимутальним кутом відповідає висота графіка в цій точці відносно поверхні сфери фіксованого радіуса (над або під поверхнею сфери в залежності від знаку амплітуди). Додатково амплітуді відповідає насиченість кольору в даній точці. Фаза зображена кольором.

Див. також 

 Сферичні гармоніки

Посилання 

 Сферична гармоніка в MathWorld
 Тривимірне представлення сферичної гармоніки

Список літератури

Цитована література

Загальні довідники 

 Дивіться розділ 3 в  «Базис Церніке до декартових перетворень». Сербський астрономічний журнал . 179 (179): 107—120. arXiv : 0809.2368 . Bibcode: 2009SerAJ.179..107M . doi : 10.2298/SAJ0979107M . (див. розділ 3.3)
 Для складних сферичних гармонік див. також SphericalHarmonicY[l, m,theta, phi ] у Wolfram Alpha, для конкретних значень l і m.

Спеціальні функції
Гармонічний аналіз